Созве́здие — многозначный термин.

 В науке и технике
 Созвездия — в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе.
 Сигнальное созвездие или созвездие сигнала — представление всевозможных значений комплексной амплитуды манипулированных радиосигналов на комплексной плоскости.

 Названия
 «Созвездие» — российский концерн, действующий в области разработки и производства радиоэлектронных устройств оборонного назначения.
 «Созвездие» — космическая программа развития пилотируемой космонавтики NASA.
 «Созвездие» — незаконченное императорское пасхальное яйцо Фаберже.
 «Созвездие» — театр в Киеве.
 «Созвездие» — российская рок-группа.
 «Созвездие» — ежегодный государственный всероссийский конкурс творческих и научных проектов для старшеклассников.
 «Созвездие» — международный фестиваль актёров кино, учреждённый Гильдией актёров кино России в 1989 году, считается старейшим из существующих кинофестивалей России  .